Sânpaul (Cluj), een gemeente in het Roemeense district Cluj
Sânpaul (Mureș), een gemeente in het Roemeense district Mureș